Hagen Melzer, Duits atleet
Julius Melzer, Braziliaans entomoloog
Jürgen Melzer, Oostenrijks tennisser
Walter Melzer, Duits generaal